Die Klass A 1956 war die 18. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 31. März und endete am 28. Oktober 1956.

Spartak Moskau gewann mit sechs Punkten Vorsprung vor Dynamo Moskau zum sechsten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || MDA
 || UKR
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1956 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1956 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1956
1956